Елань — топоним, от диалектного «елань» (обширная прогалина, луговая или полевая равнина; возвышенная, голая и открытая равнина), происходящего от тюрк. алан — «поляна, поле».

Населённые пункты 
 Елань — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Елань — село в Бичурском районе Бурятии.
 Елань — село в Кабанском районе Бурятии.
 Елань — посёлок городского типа Волгоградской области.
 Елань — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Елань — посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Елань — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Елань — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Елань — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Елань — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Елань — посёлок в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Свердловская область 
 Елань — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Елань — село в Байкаловском районе Свердловской области.
 Елань — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Елань — село в Талицком городском округе Свердловской области.

Тюменская область 
 Елань — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Елань — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Елань — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Елань — деревня в Тюменском районе Тюменской области.

Реки 
 Елань (приток Пензы) — река в Пензенской области.
 Елань (приток Савалы) — река в Воронежской и Тамбовской областях.
 Елань (приток Терсы) — река в Саратовской и Волгоградской областях.
 Елань (приток Дона) — река в Ростовской и Волгоградской областях.

Другое 
 Елань — средневековая летописная местность в Приморье.

См. также 
 Елань-Елга — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Елань-Колено — село в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Елань-Коленовский район — административно-территориальная единица в Центрально-Чернозёмной и Воронежской областях РСФСР.
 Елань-Коленовский — посёлок городского типа в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Елань-Коленовское городское поселение — муниципальное образование Новохопёрского района Воронежской области.
 Елань-Чишма — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Елань-Чишминский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица Башкортостана.

Исторические районы 
 Верхняя Елань — исторический район Томска.
 Нижняя Елань — исторический район Томска.

Неоднозначности

Примечания